Destroyer puede referirse a:

 Destroyer, álbum musical del grupo de hard rock/heavy metal Kiss.
 Destroyer, álbum musical del grupo de black metal Gorgoroth.
 Destroyer, canción del grupo de nu metal Static-X.
 Destroyer, nombre del grupo musical canadiense de género indie.
 Destroyer, rapero y MC sevillano.
 Destroyer, Mu Online: Continent of Legend.
 Destructor (cómic), villano del superhéroe de Marvel Thor.
 Destroyer, una película estadounidense de 1988.
 Destroyer, una película estadounidense de 2018.
 Club Destroyers, Club de futbol de Bolivia.